Мурад Сахавет оглы Мамедов (, род. 12 августа 1995 года, Сумгаит, Азербайджан) — азербайджанский борец греко-римского стиля, член национальной сборной Азербайджана. Бронзовый призёр Чемпионата мира 2021. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2018. Чемпион Европы среди юниоров 2014 года и среди борцов до 23 лет 2017 года, чемпион Европы среди кадетов 2010 и 2012 годов, чемпион мира среди кадетов 2012 и среди юниоров 2014 и 2015 годов. Мастер спорта с 2011 года.

Биография 
Мурад Мамедов родился 12 августа 1995 года в азербайджанском городе Сумгаит. Через несколько месяцев после рождения переехал вместе с семьей в Польшу, в город Пиш, где прожил до 9 лет. В 2004 году вернулся в Азербайджан, в город Джалильабад. Через месяц переехал в город Сумгаит, где и проживает до сих пор. В 2009—2013 годах обучался в школе-интернате № 20 города Сумгаита. В 2011—2012 годах выступал за клуб «Хазар Ленкорань». С 2013 года является студентом факультера единоборств Азербайджанской академии физической культуры и спорта. Холост, знает азербайджанский, русский и польский языки.

С 10 лет начал заниматься греко-римской борьбой в спортивном обществе «Зенит» города Сумгаита. Первым и постоянным личным наставником борца является тренер и учитель Абульфат Мамедов. С 2014 года начал выступать от имени спортклуба «Нефтчи», под руководством Эльчина Джафарова. С 2016 года представляет Центральный Спортивный Клуб Армии, где его тренером является Талех Исрафилов. После победы на чемпионате Европы 2010 года среди юниоров, получил звание мастера спорта.

Достижения

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Другие соревнования

Примечания

Источники 
 
 Murad Mammadov profile on unitedworldwrestling.org
 Профиль борца на сайте Федерации Борьбы Азербайджана

Борцы Азербайджана
Борцы по алфавиту
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Чемпионы мира по греко-римской борьбе